Karga (Çerkeş), dorp in het Turkse district Çerkeş.
 Karga (strip), Belgische stripreeks.